Aeshna lucia – gatunek ważki z rodzaju Aeshna i rodziny żagnicowatych (Aeshnidae). Występuje w Mongolii i Chinach. Takson ten był niekiedy traktowany jako synonim Aeshna mixta; od czerwca 2022 roku znów ma status odrębnego gatunku, ale z adnotacją, że jest to gatunek wątpliwy.

Przypisy 

Aeshna
Ważki Azji
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1930 roku